Габаев — фамилия грузинского происхождения.

Известные носители:
 Габаев, Александр Георгиевич (1875—не ранее 1922) — русский генерал-майор
 Габаев, Василий Давидович (1853—1933) — российский и грузинский военачальник.
 Габаев, Георгий Соломонович (1877—1956) — военный историк и архивист, полковник Русской императорской армии.
 Габаев, Илларион Глахич — Георгиевский кавалер; майор; № 8283; 26 ноября 1849.
 Габаев, Константин Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 7 ноября 1916 (посмертно).
 Габаев, Яссон Егорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 10155; 8 сентября 1859.